Fortak ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Fortak (* 1926), deutscher Meteorologe
 Paul Fortak (* um 1950), deutscher Politiker, MdL